Le Championnat d'Europe de Formule 3 2013 est la douzième saison de ce championnat et la deuxième après sa renaissance l'année précédente. Cette année, des nouveautés apparaissent dans ce championnat dont le format est repensé par la FIA après l'absorption de la Formule 3 Euro Series.

Repères de débuts de saison 

Nouveauté
 Les épreuves du championnat s'étendent désormais sur trois manches par meeting au lieu de deux l'année précédente. Elles durent toutes trois .
 Le Grand Prix de Pau et l'épreuve de Spa-Francorchamps disparaissent du calendrier, ces épreuves restent néanmoins au programme du Championnat britannique de Formule 3. Idem pour la première épreuve d'Hockenheim.
 Les courses sont désormais organisées en support de plusieurs championnats différents tels que le Championnat du monde des voitures de tourisme ou d'endurance.
 Côté pilotes, Alex Lynn intègre le championnat et fait équipe en compagnie du vice-champion en titre Raffaele Marciello et de son coéquipier Sven Müller dans l'écurie italienne Prema Powerteam. L'australien Mitchell Gilbert arrive dans le championnat avec Mücke Motorsport. L'équipe Van Amersfoort, après une brève participation lors de la dernière épreuve du championnat 2012, revient avec deux monoplaces.

Engagés

Calendrier de la saison 2013 

Les courses sont disputées en support de meetings du WTCC, du DTM et du WEC.

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat 
Monza, course 1
Lors de la première course du premier meeting de la saison, à Monza, Pascal Wehrlein décroche la pole position et un accrochage se produit en fin de peloton dès le premier tour, c'est finalement l'italien Raffaele Marciello, vice-champion en 2012, qui s'impose à domicile.

Résultats de la saison 2013

Classement saison 2013

Système de points

Championnat pilotes

Championnat par équipes 
Avant chaque épreuve du championnat, deux pilotes de chaque écurie sont choisis pour marquer les points de leur équipe.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Championnat du monde de Formule 1 2013
 Championnat DTM 2013
 Championnat de Formule 3 britannique 2013

Liens externes 
  Site officiel
  Page officielle sur le site de la FIA

2013
Sport automobile en 2013